Padin ist der Familienname von:

Andrei Wiktorowitsch Padin (* 1969), russischer Biathlet
Cândido Rubens Padín (1915–2008), Bischof von Lorena und Bauru